Il detentore del titolo Rod Laver ha perso nel quarto turno contro Roger Taylor.

John Newcombe ha battuto in finale Ken Rosewall 5-7 6-3 6-2 3-6 6-1.

Teste di serie

  Rod Laver (quarto turno)
  John Newcombe (campione)
  Arthur Ashe (quarto turno)
  Tony Roche (quarti di finale)
  Ken Rosewall (finale)
  Željko Franulović (terzo turno)
  Stan Smith (quarto turno)
  Ilie Năstase (quarto turno)
 Clark Graebner (quarti di finale)
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Tom Okker (secondo turno)
 Cliff Drysdale (terzo turno)
 Jan Kodeš (primo turno)
 Andrés Gimeno (semifinali)
 Dennis Ralston (quarto turno)
 Roger Taylor (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1970